First Methodist Episcopal Church and Parsonage ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Methodist Episcopal Church and Parsonage (Williams, Arizona), NRHP-ID 84000403
 First Methodist Episcopal Church and Parsonage (Glendive, Montana), NRHP-ID 87002513